Galovac (Zadar), een gemeente in de Kroatische provincie Zadar
Galovac (Bjelovar), een plaats in de gemeente Bjelovar in de Kroatische provincie Bjelovar-Bilogora